Le tournoi Open de Macao 2008 est l'édition féminine 2008 du tournoi Open de Macao qui se déroule du 8 au 13 novembre 2008 à Macao. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 15 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série et quatre joueuses qualifiées. 

En finale, Suzie Pierrepont s'impose face à Samantha Terán.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Macao masculin 2008
 Open de Macao (squash)

Liens externes 

Open de Macao (squash)
Sport en Chine en 2008
2008 à Macao
Squash en 2008
Sport en novembre 2008